Cette page dresse la liste des peintures de François Lemoyne, peintre français du .

Liste 

Lemoyne